Dolly (cinema) — ferramenta usado na produção cinematográfica e televisiva

Dolly (refrigerante) — refrigerante do Brasil
Dolly (transportes) — atrelado para unir carretas
Dolly Dearest — filme de terror americano
Ovelha Dolly — primeira ovelha clonada de forma bem-sucedida.

Desambiguação